Gastein [] steht für folgende geographischen Objekte:
 Bad Gastein, Gemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Gastein (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Bad Hofgastein
 Dorfgastein
 Sportgastein
 Gasteinertal